Ел Пијал има више значења:

 Ел Пијал (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пијал (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пијал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пијал (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пијал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику